Lista państw świata według oczekiwanej długości życia – lista wszystkich państw i terytoriów zależnych według oczekiwanej dalszej długości życia.

Poniższa tabela przedstawia dane ogólne oraz dotyczące osobno mężczyzn i kobiet w poszczególnych państwach i terytoriach zależnych na 2015 rok.

W tabeli sklasyfikowano jedynie państwa niepodległe bądź częściowo uznawane na arenie międzynarodowej, natomiast informacje o oczekiwanej długości życia w terytoriach zależnych są podane tylko jako uzupełniające i terytoria te nie są ujęte w rankingu jako zajmujące pozycje o określonym numerze (np. Makau biorąc pod uwagę terytoria zależne zajmuje 5. miejsce, wtedy Islandia znajduje się na szóstym miejscu, Hongkong na siódmym, Andora na ósmym itd.).

Uwagi

Przypisy 

Listy państw według zagadnień